Baloyi ist der Familienname folgender Personen:
 Brian Baloyi (* 1974), südafrikanischer Fußballspieler
 Cassius Baloyi (* 1974), südafrikanischer Boxer
 Onalenna Baloyi (* 1982), botswanischer Leichtathlet